John Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Johnson House (Alabama), ID-Nr. 86001537
 John Johnson House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001162
 John Johnson House (Texas), ID-Nr. 87001723

Siehe auch:
 John Johnston House